Dendrelaphis gorei est un synonyme attribué à deux espèces de serpents du genre Dendrelaphis :
 Dendrelaphis gorei (Wall, 1910), synonyme de Dendrelaphis biloreatus Wall, 1908
 Dendrelaphis gorei Wall, 1921, synonyme de Dendrelaphis walli Vogel & Van Rooijen, 2011

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae